

Literatura 
 Fade – powieść Roberta Cormiera

Muzyka 
 Fade – japońsko–amerykański zespół muzyczny
 Fade – album zespołu Yo La Tengo
 „Fade” – singel Alana Walkera